

Patronyme 
 Bragadin, famille patricienne de Venise
 Donato Bragadin (vers 1400-1473), peintre italien et citoyen de la République de Venise
 Marcantonio Bragadin (1523-1571), gouverneur de l'île de Chypre
 Marcantonio Bragadin (1591-1658), cardinal italien

Sous-marin 
 Classe Bragadin, classe de deux sous-marins mouilleurs de mines construits pour la Marine royale italienne
 Marcantonio Bragadin, sous-marin mouilleur de mines italien, navire de tête de la classe Bragadin